Теплоэлектроцентраль номер 9 (ТЭЦ-9) может означать:

 Московская ТЭЦ-9
 Пермская ТЭЦ-9
 Иркутская ТЭЦ-9